Кампасперо ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Пеньяфьель. Занимает площадь 46,56 км². Население — 1346 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 52 км.

Покровителями города считаются Санто Доминго де Гусман и святая дева дель Амор Эрмосо.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial de Campaspero

Города Вальядолида
Муниципалитеты Вальядолида